Thierry Hazard (zanger) - een Franse zanger
 Thierry Hazard (voetballer) - een Belgische (oud-) voetballer